ε-сеть (эпсилон-сеть, ε-плотное множество) для подмножества  метрического пространства  есть множество  из того же пространства  такое, что для любой точки  найдётся точка , удалённая от  не более чем на .

Связанные определения 
Метрическое пространство, в котором для каждого  существует конечная -сеть, называется вполне ограниченным.

Метрика  на множестве  называется вполне ограниченной, если  — вполне ограниченное метрическое пространство.

Семейство метрических пространств  таких, что для любого  есть натуральное число   такое, что каждое пространство  допускает -сеть из не более чем  точек называется универсально вполне ограниченной.
Для таких семейств выполняется аналог теоремы Громова о компактности.

Топологическое пространство, гомеоморфное вполне ограниченному метрическому пространству, называется метризуемым вполне ограниченной метрикой.

Примеры 
 Для стандартной метрики множество рациональных чисел — -сеть для множества вещественных для любого .
 Множество целых чисел — -сеть для множества вещественных для

Свойства 
 Метрическое пространство имеет эквивалентную вполне ограниченную метрику тогда и только тогда, когда оно сепарабельно.
 Топологическое пространство метризуемо вполне ограниченной метрикой тогда и только тогда, когда оно регулярно и удовлетворяет второй аксиоме счётности.
 Метрическое пространство компактно тогда и только тогда, когда оно полно и вполне ограниченно. В чуть более общей формулировке, теорема Хаусдорфа о компактности гласит, что для относительной компактности подмножества  метрического пространства  необходимо, а в случае полноты пространства  и достаточно, чтобы при любом  существовала конечная -сеть из элементов множества .

 Полное метрическое пространство компактно тогда и только тогда, когда для любого  в нём существует компактная -сеть.

Примечания

Литература 
 Д. Ю. Бураго, Ю. Д. Бураго, С. В. Иванов. Курс метрической геометрии. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004, 512 стр. ISBN 5-93972-300-4.
 

Метрическая геометрия
Функциональный анализ